Wirt (althochdeutsch  „Bewirter, Ehemann, Hausherr“) steht für:

 Gastwirt
 Handelsbeauftragter des Deutschen Ordens, siehe Schäffer #Lieger, Diener und Wirte
 Wirt (Biologie), Lebewesen, das artfremde Organismen mit Ressourcen versorgt
 Wirt (Medizin), Ziel von Krankheitserregern
 (2044) Wirt, ein Asteroid des Hauptgürtels

Familienname:
 Johannes Wirt (1515–1575), Schweizer Philosoph, siehe Johannes Hospinianus
 William Wirt (1772–1834), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 William Wirt (Pädagoge) (1874–1938), US-amerikanischer Pädagoge

Geografische Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Wirt (Indiana)
 Wirt (Minnesota), im Itasca County
 Wirt (New York)
 Wirt (Oklahoma)
 Wirt County, Verwaltungseinheit in West Virginia
 Wirt Township im Itasca County, Minnesota

Siehe auch:
 Alter Wirt
 Betriebswirt
 Fachwirt
 Forstwirt
 Hauswirt
 Landwirt
 Pferdewirt
 Tierwirt
 Volkswirt
 Wirth
 Würth
 Virt